Zkratka NPC může znamenat:

NPC – (z anglického non-player character),  postava v počítačové hře neovládaná hráčem,
NP-úplnost – (NP-complete, NPC), pojem teoretické informatiky
Národní protidrogová centrála

Zkratky